Логически елемент е логическа операция, изпълнявана на един или повече двоични входове, която произвежда единичен двоичен изход. Използва се в електронните схеми.

Логически елементи

Логическо „AND“ 
Нарича се още конюнкция или логическо произведение.

f=x1.x2

f=x1Λx2

Логическо „OR“ 
Нарича се още дизюнкция или логическо събиране.

f=x1+x2

f=x1Vx2

Логическо „NOT“ 
Логическия елемент реализиран с тази функция се нарича инвертор

f=

Логическо „NAND“ 
Логически „И-НЕ“ елемент

f=

f=

Логическо „NOR“ 
Логически „ИЛИ-НЕ“ елемент

f=

f=

Логическо „XOR“ 
Нарича се още „сума по модул 2“ или „изключващо ИЛИ“.

f=x1⊕x2

f=.x2+x1.

f=(x1Vx2)Λ(V)

Логическо изключващо „XNOR“ 

f=x1⊙x2

f=

Цифрова електроника